Составы, заявленные на Кубок африканских наций 2012 федерациями соответствующих стран.

Группа А









Группа В









Группа С









Группа D









Примечания 

2012